O atletismo é um esporte disputado em Jogos Olímpicos desde Atenas 1896. Segue a lista dos medalhistas olímpicos do esporte entre os homens:

Eventos atuais

100 metros

200 metros

400 metros

800 metros

1500 metros

5000 metros

10000 metros

110 m com barreiras

400 m com barreiras

3000 m com obstáculos 
 2500 metros — 1900
 2590 metros — 1904
 3200 metros — 1908

4x100 metros 

* Participaram apenas das eliminatórias, mas receberam medalhas.

4x400 metros 

* Participaram apenas das eliminatórias, mas receberam medalhas.

** Originalmente a equipe dos Estados Unidos conquistou a medalha, mas foi desclassificada em agosto de 2008 devido ao doping do atleta Antonio Pettigrew. O Comitê Olímpico Internacional realocou as medalhas em 21 de julho de 2012.

Maratona 
 40 km (aprox.) — 1896
 40,26 km — 1900
 40 km — 1904
 40,2 km — 1912
 42,75 km — 1920
 42,195 km — 1908, 1924–

20 km marcha atlética 
 10 milhas (18,5 km) — 1908
 10 km — 1912–1924, 1948–1952

50 km marcha atlética

Salto em altura

Salto com vara

Salto em distância

Salto triplo

Arremesso de peso

Arremesso de disco

Arremesso de martelo

Lançamento de dardo

Decatlo 
 100 jardas, arremesso de peso, salto em altura, 880 jardas de marcha atlética, arremesso de martelo, salto com vara, 120 jardas com barreiras, arremesso de peso de 56 libras, salto em distância, corrida de 1 milha — 1904
 100 metros, salto em distância, arremesso de peso, salto em altura, 400 metros, 110 metros com barreiras, arremesso de disco, salto com vara, lançamento de dardo, 1500 metros — 1912–

4x400 metros misto 
Disputada por dois homens e duas mulheres.

* Participaram apenas das eliminatórias, mas receberam medalhas.

Eventos passados

60 metros

200 m com barreiras

4000 m com obstáculos

Revezamento

3000 m por equipes

5000 m por equipes

3 milhas por equipe 
 4 milhas — 1904

5 milhas

3000 m marcha atlética 
 3500 m — 1908

Cross-country individual

Cross-country por equipe

Triatlo 
 Salto em distância, arremesso de peso, 100 jardas — 1904

Pentatlo 
 Salto em distância, lançamento de dardo, 200 metros, arremesso de disco, 1500 metros — 1912–1924

Salto em distância sem impulsão

Salto em altura sem impulsão

Salto triplo sem impulsão

Arremesso de peso de 56 libras (25,4 kg)

Arremesso de peso com duas mãos

Arremesso de disco com duas mãos

Lançamento de dardo com duas mãos

Disco grego

Dardo livre 

 Jim Thorpe foi desclassificado em 1913, porém 70 anos depois a medalha de ouro foi confirmada, sem remanejamento de posições. Por esse motivo há dois medalhistas de ouro em ambas as provas.

Ver também 
 Medalhistas olímpicos do atletismo (feminino)
 Atletismo nos Jogos Olímpicos Intercalados de 1906

 
Atletismo